Энрико II «Доблестный» дель Карретто или Энрико дель Васто ( или ; 1165—1231) — маркграф марки Ди Финале, титулярный маркграф марки Савона из династии Дель Карретто.

Биография 
Энрико II был вторым сыном Энрико I дель Карретто и Беатриче Алерамичи. Впервые в письменных источниках Энрико II днль Карретто упоминается в 1179 году, когда вместе со своим братом Оттоне дель Карретто дали завет перед своим отцом предоставить коммуне Савона финансовую и судебную независимость. После смерти Энрико I его земли были разделены между Энрико II и Оттоне.
Границей между владениями братьев была избрана река Бормида. Оттоне получил северо-восточную часть отцовских владений с городами и замками: Сессаме, Буббио, Кассинаско, Монастеро-Бормида, Понти, Дего, Кайро-Монтенотте и Карретто.
Энрико II получил юго-западную часть владений отца с городами и замками: Озилья, Миллезимо, Камерана, Клавезана, Новелло, Вадо, Ноли, Ди Финале. Несмотря на то, что Савона осталась в составе домена Оттона, Энрико II все равно носил титул маркграфа Савоны. Энрико II был правителем марки Ди Финале. 1204 году Оттоне и Энрико II присоединились к «Великому союзу» Вильгельма VI Монферрата, семье Дель Васто, коммуне Альба и сеньории Астизио в войне против коммун Асти и Кунео. Когда в 1227 году Фридрих II прибыл в Италию, коммуны долины По подняли восстание против Генуи, надеясь на имперскую помощь. Энрико присоединился к восстанию, а Оттоне присоединился к генуэзской армии. Однако натиск генуэзцев вынудил Энрико II сдаться. В мае 1227 года он был вынужден подписать капитуляцию с Генуей, который был подписан в Савоне в присутствии своего старшего брата. Умер Энрико II дель Карретто в 1231 году. Его наследие перешло сыну Джакомо дель Карретто.

Семья 
Энрико II дель Карретто был женат два раза.
От Симоны Гуэрчо у его детей не было.
От Агаты из Женевского дома у его было четверо детей:
Джакомо дель Карретто (1220—1268) — маркграф Ди Финале
 Манфредо
 София — жена Гульермо III ди Чева
 Батриче — жена Гульермо ди Гратапилли.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 A. Peano Cavasola,Il castello di Lancillotto. La storia europea di Castel Gavone, Centro Storico del Finale, 2004
 Storia di Finale, Daner Edizioni, Savona 1998

Ссылки 
 Генеалогия семьи Дель Карретто
 Энрико I дель Карретто
 Оттоне дель Карретто

Дель Карретто
Маркграфы Савоны
Маркграфы Финале
Правители Европы XII века
Правители Европы XIII века
Персоналии:Савона